Тра́ктор — многозначное понятие.

Технические средства 
 Трактор ( «тягач») — самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина, выполняющая сельскохозяйственные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные и другие работы в агрегате с прицепными, навесными или стационарными машинами (орудиями).
 Сварочный трактор

Населённые пункты 
 Трактор — деревня в Задонском районе Липецкой области России.
 Трактор — посёлок в Сосковском районе Орловской области России.
 Трактор — деревня в Можгинском районе Удмуртии (Россия).

Спорт

Стадионы 
 «Трактор» — стадион в Волгограде.
 «Трактор» — стадион в Минске.
 «Трактор» — ледовая арена в Челябинске.

Футбольные клубы

Белоруссия 
 «Трактор» — название бывшего футбольного клуба «Бобруйск» с 1984 по 1992 годы.
  — футбольный клуб из Минска.

Иран 
 «Трактор» — футбольный клуб из Тебриза.

Казахстан 
 «Трактор» — название футбольного клуба «Иртыш» (Павлодар) с 1968 по 1993 годы; также «Трактор» (Павлодар) — футбольный клуб, в 1997 и 2000 годах принимавший участие в первой казахстанской лиге.

Россия 
 «Трактор» — название футбольного клуба «Ротор» (Волгоград) с 1937 по 1947 и с 1958 по 1969 годы.
 «Трактор» — название футбольного клуба «Ростов» (Ростов-на-Дону) с 1941 по 1953 годы.
 «Трактор» — название бывшего футбольного клуба «Торпедо» (Таганрог) с 1946 по 1953 годы.
 «Трактор» — название футбольного клуба «Люберцы» с 1946 по 1949 годы.
 «Трактор» — название футбольного клуба «Зенит» (Пенза) с 1946 по 1947 годы.
 «Трактор» — название футбольного клуба «Торпедо» (Владимир) с 1960 по 1968 годы.

РСФСР (СССР) 
 «Трактор» — футбольный клуб из Ухты.
 «Трактор» — футбольный клуб из Куйбышева.
 «Трактор» — название бывшего футбольного клуба «Авангард» (Челябинск) с 1933 по 1945 годы.
 «Трактор» — название бывшего футбольного клуба «Сибсельмаш» (Новосибирск) с 1937 по 1949 годы.

Узбекистан 
 «Трактор» — бывший футбольного клуб из Ташкента.

Украина 
 «Трактор» — название футбольного клуба «Металлист» (Харьков) с 1945 по 1946 годы.
 «Трактор» — название футбольного клуба «Прометей» (Днепродзержинск) с 1947 по 1952 годы.
 «Трактор» — название футбольного клуба «Звезда» (Кировоград) с 1948 по 1952 годы.
 «Трактор» — название бывшего футбольного клуба «Торпедо» (Запорожье).

Хоккейные клубы 
 «Трактор» — челябинский хоккейный клуб.
 «Трактор» — название хоккейного клуба «Липецк» в 1980—1992 годах.

См. также 
 «Липецкий трактор» — завод в Липецке.